

Чупіна — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Чупіна — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Чупіно